Ranking Elo (piłka nożna)
 Ranking szachowy